Daniel Ivernel, 1918-1999, acteur français, frère de Vicky ; 
 François Ivernel, né en 1958, producteur de cinéma français ;
 Guillaume Ivernel, dessinateur, infographiste et réalisateur de film d'animation ;
 Vicky Ivernel, 1921-1962, réalisateur français, frère de Daniel.